Decibel est un framework destiné aux communications pour KDE4, l'environnement de bureau libre KDE. Son but est d'intégrer tous les protocoles de communication : MSN, AIM, Skype… Il veut placer tous les contacts au même endroit, pour faciliter leur gestion et la communication avec ceux-ci.

Par exemple, Alice veut parler avec Bob : Decibel choisit le meilleur moyen de communication disponible (téléphonie, courriel…), et établit la communication entre les deux interlocuteurs. Ainsi, les deux peuvent discuter sans se soucier du protocole utilisé.

Decibel n'est plus maintenu à l'heure actuelle. Il a été remplacé par le projet KDE Telepathy.

Notes et références

Liens externes 
 Page de Decibel

KDE
Environnement de développement intégré
Logiciel libre sous licence LGPL
Logiciel libre sous licence GPL